Fotboll vid olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta, Georgia, USA spelades 20 juli-3 augusti 1996. Matcherna var förlagda till Birmingham; Washington, D.C; Orlando; Miami; och Athens.

Nigeria vann herrturneringen före Argentina och Brasilien. För första gången spelades även en olympisk damturnering i fotboll, och i den turneringen vann USA före Kina och Norge.

Medaljörer

Herrturneringen

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Damturneringen

Gruppspel

Grupp E

Grupp F

Slutspel 
{{4Teambracket-with third

| 28 juli 1996 - Athens||3||2| 28 juli 1996 - Athens||1| |2| 1 augusti 1996 - Athens||1||2|1 augusti 1996 - Athens||0||2}}

 FIFA:s fair play-pris 
DamturneringenHerrturneringen'''

Flest mål efter lag 
Herrturneringen
 16 mål
 13 mål
 11 mål
 7 mål

Damturneringen
 12 mål
 11 mål
 9 mål
 7 mål

Flest poäng 
Herrturneringen
 -  7 poäng
 -  6 poäng

Damturneringen
 -  -  7 poäng var
 5 poäng var

Skytteligan 
Herrturneringen
6 mål
  Hernán Crespo
  Bebeto

5 mål
  Ronaldo

4 mål
  Marco Branca

3 mål
  Nwankwo Kanu
  Flavio Conceição
  Florian Maurice

Damturneringen
4 mål
  Ann Kristin Aarønes
  Linda Medalen
  Pretinha

3 mål
  Shannon MacMillan
  Sun Qingmei

Källor

Externa länkar och källor 

 FIFA Match Reports
 RSSSF Archive
 FIFA Women's Tournament Match Reports
 RSSSF Archive